Edgar Moon ha battuto in finale Harry Hopman 6–3 6–1 6–3.

Teste di serie
 Harry Hopman (finalista)
 Jack Crawford (semifinalista)
 Edgar Moon (Campione)
 James Willard (semifinalista)
 Richard Schlesinger (quarti di finale)
 Jack Cummings (quarti di finale)
 Clifford Sproule (quarti di finale)
 John Hawkes (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1930